Monroe Residential Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Monroe Residential Historic District (Louisiana), ID-Nr. 96001062
 Monroe Residential Historic District (North Carolina), ID-Nr. 87002204